Die ADAC Formel Masters 2008 war die erste Saison der ADAC Formel Masters. Es wurden acht Rennwochenenden mit je zwei Rennen ausgetragen. Die Saison begann am 10. Mai in Oschersleben und endete am 26. Oktober in Hockenheim.  Armando Parente gewann den Meistertitel.

Teams und Fahrer

Rennkalender

Wertung

Punktesystem 

Die Punkte wurden in beiden Wertungsläufen des Rennwochenendes gleich verteilt: 20-15-12-10-8-6-4-3-2-1.  Für die Pole-Position bekam der Fahrer zusätzlich drei Punkte.

Fahrerwertung

Teamwertung 

Motorsportsaison 2008